All Around My Hat – album degli Steeleye Span del 1975
 All Around My Hat – singolo degli Status Quo del 1996